Matthaios ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 

Bei , , handelt es sich um die griechische Variante des hebräischen Namens .

Verbreitung 
Der Name Matthaios ist in erster Linie in Griechenland verbreitet und dort geläufig.

Namensträger 
 Matthaios Asanes Kantakuzenos (* um 1325; † 1391), byzantinischer Kaiser
 Matthaios Blastares (14. Jhd.), orthodoxer Mönch und Autor
 Matthaios Kofidis (1855–1921), griechischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch 
 Matthäus

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Theophorer Personenname
Griechischer Personenname